Kijevci est un toponyme qui peut désigner :
 Kijevci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kijevci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.